Nora (água) – aparelho para tirar água
 Parentesco – esposa do filho/a
 783 Nora — asteroide da cintura principal
 Rio Nora — rio das Astúrias, Espanha
 Cetoconazol — medicamento antifúngico

Geografia

Estados Unidos 
 Nora (Illinois)
 Nora (Nebraska)
 Nora Springs — cidade do Iowa

Eritrea 
 Nora (Eritreia) — ilha do Eritrea

Suécia 
 Nora (comuna) — comuna sueca
 Nora (Suécia) — cidade sueca

Desambiguações de topônimos